Домналл III (д/н — 835) — король Дал Ріади в 811—837 роках.

Ймовірно син Костянтина I, короля піктів. 811 року останнім поставлений королем Дал Ріади, але при зверхності батька. Також вимушен був розділити королівством з Еохайда IV.

Після смерті того 819 року об'єднав Дал Ріад, а 820 року, після смерті Костянтина I, став незалежним королем. Але невдовзі визнав зверхність свого стрйика Енгуса II, короля піктів, який поставив співкоролем Дал Ріади свого сина Еогана. Напевне 834 року брав участь у битві біля Етельстанфорда в Лотіані, проти військ Енреда, короля Нортумбрії, що завершилося перемогою пікто-далріадського війська.

Згодом разом з братом Друстом IX, який став співкоролем Дал Ріади (і водночас Піктії), боровся проти вторгнень норманів. 836 року після загибелі брата у битві підтвердив спільне панування з Еоганом I, королем піктів. Помер 837 року. Частина Дал Ріади перейшла до родича Аеда II мак Боанта.

Примітки

Джерела 
 Anderson, Alan Orr, Early Sources of Scottish History A.D 500—1286, volume 1. Reprinted with corrections. Paul Watkins, Stamford, 1990. ISBN 1-871615-03-8
 Bannerman, John, «The Scottish Takeover of Pictland» in Dauvit Broun & Thomas Owen Clancy (eds.) Spes Scotorum: Hope of Scots. Saint Columba, Iona and Scotland. T & T Clark, Edinburgh, 1999. ISBN 0-567-08682-8
 Broun, Dauvit, «Pictish Kings 761—839: Integration with Dál Riata or Separate Development» in Sally M. Foster (ed.), The St Andrews Sarcophagus: A Pictish masterpiece and its international connections. Four Courts, Dublin, 1998. ISBN 1-85182-414-6
 Alex Woolf From Pictland to Alba 789~1070 The New Edinburgh History of Scotland. Edinburgh University Press, Edinburgh (2007) (ISBN 9780748612345)
Королі Дал Ріади